Алексей Новицкий:
* Новицкий, Алексей Николаевич (род. 1977) — белорусский футболист.
 Новицкий, Алексей Петрович (1862—1934) — русский и советский историк искусства.